Храшће може бити:

 Храшће (Випава), насељено мјесто у општини Випава, Република Словенија
 Храшће (Постојна), насељено мјесто у општини Випава, Република Словенија
 Храшће Туропољско, насељено мјесто града Загреба, Република Хрватска
 Светичко Храшће, насељено мјесто града Озља, Република Хрватска